Де ла Крус () — испанская фамилия. Известные носители:
 де ла Крус, Антонио (род. 1947) — испанский футболист.
 де ла Крус, Анхела (род. 1965) — современный художник.
 де ла Крус, Бетания (род. 1987) — доминиканская волейболистка.
 Де Ла Крус, Вероника (род. 1980) — американская журналистка и телеведущая.
 де ла Крус, Давид (род. 1989) — испанский велогонщик.
 де ла Крус, Луис (род. 1991) — парагвайский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 де ла Крус, Мелисса (род. 1971) — американская писательница.
 де ла Крус, Николас (род. 1997) — уругвайский футболист, полузащитник.
 Де ла Крус, Томми (1911—1958) — кубинский бейсболист.
 де ла Крус, Улисес (род. 1974) — эквадорский футболист, фланговый защитник.
 См. также